José Nieto (1902-1982) – attore spagnolo
 José Nieto (1942-) – compositore spagnolo